National Soccer League 1991–92 – szesnasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W szesnastym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Adelaide City, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Melbourne Croatia.

Uczestnicy sezonu 1991–92 
Adelaide City
APIA Leichhardt Tigers
Brisbane United
Heidelberg United
Marconi Fairfield
Melbourne Croatia
Newcastle Breakers
Parramatta Eagles 
Preston Lions FC
South Melbourne FC
Sydney Croatia 
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1990–91, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1990–91, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 APIA Leichhardt Tigers w wyniku kłopotów finansowych wycofała się z rozgrywek, od kolejnego sezonu zespół występował w lidze Super League New South Wales.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1992

Adelaide City DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Josip Biskic (Melbourne Croatia)
Trener roku: David Ratcliffe (Wollongong City)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 21 sierpnia 2010].

Przypisy 

National Soccer League
1991 w Australii
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1992 w Australii